Paul Jackson est le nom de :
 Paul Jackson (1947-2021), bassiste de funk ;
 Paul Jackson, Jr. (1959-), compositeur et arrangeur musical américain ;
 Paul Jackson (?-), origamiste américain ;
 Paul Jackson (?-), scénariste américain.